Хавьер Ботет Лопез (, род. 30 июля 1977) — испанский актёр. В связи с врождённым заболеванием синдрома Марфана отличается очень высоким ростом и крайней худобой, и часто привлекается для анимирования разных фантастических персонажей.

Биография 
Родился в Сьюдад-Реале 30 июля 1977 году. Отец — Августин Адреас Ботета, мать — Мария дель Кармен Сервилия Лопес Ньето. В пять лет у Хавьера был диагностирован синдром Марфана.

Уникальные физические данные Ботета в сочетании с его интересом к исполнительскому искусству привели к его первой роли в фильме «В тихом омуте» 2005 года Брайана Юзны. Два года спустя он сыграл роль Тристаны Медейруш в фильме «Репортаж» режиссёров Жауме Балагеро и Пако Пласа. Также снимался в телевизионных сериалах, таких как «Звёздный путь: Дискавери» (в роли инопланетянина Ба'ул) и «Игра престолов» (в роли упыря в эпизоде «Долгая Ночь»).

Также играет в театре: в 2010 году исполнил роль чудовища Франкенштейна в постановке Театроса дель Канала.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Испании